Мартин Лютер
 Мартин Лютер — немецкий священнослужитель и богослов, вождь Реформации в Германии.
 Мартин Лютер — государственный деятель нацистской Германии, глава департамента МИД Германии, участник Ванзейской конференции.

См. также 
 Мартин Лютер Кинг